Аиш может означать:

Топонимы 
 Вольное (Крымский сельский совет) (до 1948 года: Аиш) — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Бней-Аиш — населённый пункт в Израиле.

Фамилия 
 Аиш, Филипп (1962—2022) — французский скрипач.
 Аиш, Яаков (род. 1962) — израильский генерал.

См. также 
 Айяш, Яхья